

Населені пункти та їхні частини

 Казімежув — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Казімежув — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Казімежув — село в гміні Реґнув Равського повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Казімежув — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Казімежув — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Казімежув — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Казімежув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Казімежув — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Казімежув — частина села Лавкі в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Казімежув — частина села Анелін у гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — частина села Марянка в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Казімежув — частина села Желіславиці в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Казімежув — осада в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки